|-
| 100801 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100802 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100803 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100804 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100805 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100806 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100807 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100808 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100809 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100810 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100811 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100812 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100813 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100814 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100815 - || || 31 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100816 - || || 22 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100817 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100818 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100819 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100820 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100821 - || || 28 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100822 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100823 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100824 - || || 29 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100825 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100826 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100827 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100828 - || || 21 d'abril, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100829 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100830 - || || 19 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100831 - || || 19 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100832 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100833 - || || 17 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100834 - || || 24 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100835 - || || 24 d'abril, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100836 - || || 22 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100837 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100838 - || || 22 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100839 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100840 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100841 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100842 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100843 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100844 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100845 - || || 28 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100846 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100847 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100848 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100849 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100850 - || || 22 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100851 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100852 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100853 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100854 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100855 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100856 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100857 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100858 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100859 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100860 - || || 30 d'abril, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100861 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100862 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100863 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100864 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100865 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100866 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100867 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100868 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100869 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100870 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100871 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100872 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100873 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100874 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100875 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100876 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100877 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100878 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100879 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100880 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100881 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100882 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100883 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100884 - || || 25 d'abril, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100885 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100886 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100887 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100888 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100889 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100890 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100891 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100892 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100893 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100894 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100895 - || || 22 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100896 - || || 6 de maig, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100897 - || || 5 de maig, 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Caronia
|-
| 100898 - || || 15 de maig, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 100899 - || || 24 de maig, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100900 - || || 22 de maig, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
0